Flüggen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gisbert Flüggen (1811–1859), tysk konstnär
 Joseph Flüggen (1842–1906), tysk konstnär
 Lars Flüggen (född 1990), tysk volleybollspelare

Tyska efternamn